Documento Nacional de Identidad normalmente se refiere a:

Documentos 
 Documento de identidad emitido por los gobiernos de algunas naciones.
 Documento de identidad electrónico que incluye un chip electrónico.

Documentos por países 
 Documento nacional de identidad de Argentina.
 Documento nacional de identidad de Chile.
 Documento nacional de identidad de España.
 Documento nacional de identidad de Perú.

Programas de televisión 
 Documento Nacional de Identidad, un programa de televisión de Argentina.